Лесовое () до 1968 — Грабшина — село,
Камышнянский поселковый совет,
Миргородский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323255404. Население по переписи 2001 года составляло 3 человека.

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор Дворец

Географическое положение 
Село Лесовое находится на правом берегу реки Озница, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Остаповка, на противоположном берегу — село Заводище.
На реке большая запруда.

Примечания